Мишка, мишки — многозначное слово, обозначающее:
 Мишка — уменьшительная форма имени Михаил.
 Мишка — уменьшительная форма названия медведя.

Культура 
 «Мишка» — сингл рок-группы Пошлая Молли и KATERINA.
 «Мишка» — польский фильм.
 Олимпийский Мишка — талисман XXII летних Олимпийских игр в Москве.
 Плюшевый мишка — одна из самых популярных мягких игрушек.
 «Мишки в лесу» — просторечное название картины русских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу».
 «Ми-ми-мишки» — российский мультсериал.

Кондитерские изделия 
 «Мишки в лесу» — сорт шоколадных конфет, выпускаемых кондитерской фабрикой «Победа»
 «Мишка на Севере» — сорт шоколадных конфет, выпускаемых кондитерской фабрикой имени Крупской.
 Мармеладные мишки — сладости на основе желатина, сделанные в форме маленьких медведей.

Другое 
 «Мишка» — просторечное название малолитражного автомобиля ТМ-1131 разработки ОАО «Мишка-Тула-Москва».
 «Мишки» — межрегиональная детско-молодёжная общественная организация.
 Мишка Япончик

См. также